Александр Яркин:

 Бояринцев, Анатолий Владимирович (род. 1955) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Бояринцев, Анатолий Еремеевич (1921—1998) — Герой Социалистического Труда (1978), аппаратчик Полевского криолитового завода Министерства цветной металлургии СССР, Свердловская область.